На Евровидении 1975 Ирландию представила группа The Swarbriggs с песней . Ирландия заняла 9 место с 68 баллами. Наибольшее количество баллов (12) Ирландии дала Бельгия; максимальное количество баллов (12) сама Ирландия присудила Франции.

Выставленные очки Ирландии другими странами:

Очки, выставленные Ирландией другим странам:

Примечания 

Страны на «Евровидении-1975»